Deze lijst van kraters op Mars is een opsomming van de inslagkraters op Mars die van de IAU een eigennaam hebben gekregen.

Vernoeming 
Op de Rode Planeet, die is vernoemd die naar de Romeinse god van de oorlog, heten de kraters naar
 aardse steden
 geleerden en
 (sciencefiction) schrijvers.

Geschiedenis van het onderzoek 
Mars is bezaaid met honderdduizenden kraters, waaronder enkele van de grootste van het zonnestelsel. De komst van Marssondes vanaf de Mariners bij Mars (te beginnen in 1964) maakte systematische fotografie van grote en kleine kraters mogelijk, maar niet alle kraters zijn even noemenswaardig. Bij de laatste telling waren er 933 kraters met een naam. De Amerikaanse US Geological Service houdt een officiële lijst bij - zie bij referenties.

Zie voor kraterketens de Lijst van catenae op Mars.

Tabel 
De tabel kan worden gesorteerd door op de blokjes naast de kolomnaam te klikken (met Javascript en wat geduld). Dus op naam, breedtegraad, lengtegraad (in een coördinatenstelsel met in westelijke richting oplopende lengtegraad, anders dan gebruikelijk), diameter (in kilometers), naamgever en het jaar van acceptatie door de IAU. Merk op dat bijvoorbeeld een oosterlengte van -200 graden gelijk is aan +160 graden (linksom of rechtsom, eenmaal rond is 360 graden). Bij enkele kraters is een link naar de foto's in Google Mars gelegd: deze bieden een inzoombare hoogtekaart met visule en infrarood beelden.

Waarschuwing 
In de huidige tabel zijn Noorder- en Zuiderbreedtes door elkaar aangegeven, bijvoorbeeld Ada moet een noorderbreedte hebben van −3°, Agassiz van −70,1° enzovoorts. Kraters met namen beginnend met B en C zijn gecontroleerd.

Externe links
 Planetarynames.wr.usgs.gov: Mars Nomenclatuur
  Officiële lijst van de US Geological Service
 http://planetarynames.wr.usgs.gov Op naam zoeken
 http://www.roving-mouse.com/planetary/Mars/Atlas/features/by-type/crater.html Foto's van kraters

Zie ook
 Lijst van oppervlaktekenmerken op Mars
 Lijst van bergen op Mars
 Lijst van catenae op Mars
 Lijst van vlaktes op Mars
 Lijst van valleien op Mars

Mars, Kraters
 Lijst